Kotlina Danakilska
 Pustynia Danakilska
 Góry Danakilskie (dawniej: Wyżyna Danakilska)
 język danakil